Наталия Лаже Вианна Суарес (; род. , Нитерой, Бразилия) — бразильская актриса театра, кино и телевидения.

Биография 
В четыре года, благодаря её отцу-бизнесмену, Наталия Лаже снялась в нескольких рекламных роликах. После первого ролика, для Caixa Econômica Federal, у неё был большой спрос, в рекламных роликах продукции от прохладительных напитков до зубной пасты.

В девять лет она перешла из школы прямо в студию Globo для игры в эпизодах Тарсизио и Глории, сериала, который показывали с апреля по декабрь 1988 года, а в главных ролях была знаменитая на бразильском телевидении пара, Тарсизио Мейра и Глория Менезес.

В одиннадцать лет Наталия Лаже впервые сыграла в теленовелле, O Salvador da Pátria. В 1997 году актриса снялась в теленовелле Amor Está no Ar. За этим последовали появления в ,  и .

В 2003 году состоялся дебют Наталии Лаже в большом кинематографе — она сыграла одну из главных женских ролей в картине O Homem do Ano. Наталия была актрисой в ситкоме A Grande Família, но в 2011 году прекратила сниматься в шоу.

Личная жизнь 
С 2013 по 2018 год была замужем за сценаристом Родриго Лажисом.

Фильмография

Театральная карьера 
 1991 — Procura-se um Amigo
 1992 — Namoro
 1993 — Os Sete Gatinhos
 1995 — Bonitinha mas Ordinária
 1995 — Arthur Bispo de Rosário/A Via Sacra dos Contrários
 1996 — No de Gravata
 1997 — A Beira do Mar Aberto
 2001 — Pinóquio
 2003 — Zastrozzi
 2004 — Esse Alguém Maravilhoso que Eu amei
 2005 — Orlando
 2006 — Do Outro lado da Tarde
 2006 — Eu Nunca disse que Prestava
 2009 — Quando se é Alguém
 2010 — Comédia Russa
 2011 — Trilhas Sonoras de Amor Perdidas
 2012 — JT — Um Conto de Fadas Punk

Примечания

Ссылки